Свята Марина
 Марина (Маргарита) Антиохійська
 Марина Оренсійська